|}

Die Bahnstrecke Poltawa–Rostow ist eine Hauptbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Poltawa im Nordosten der Ukraine über Krasnohrad, Losowa, Dubowe, Slowjansk, Kramatorsk, Kostjantyniwka, Mykytiwka, Horliwka, Charzysk und Ilowajsk nach Taganrog und Rostow im Süden Russlands. Die elektrifizierte Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt, in weiten Teilen zweispurig ausgebaut und wird zwischen Poltawa und Losowa mit 25 kV Wechselstrom betrieben, der Rest der Strecke bis Ilowajsk mit 3000 V Gleichstrom, ab Ilowajsk. Der Betrieb der Strecke wird auf ukrainischer Seite von den Ukrainischen Bahnen gewährleistet, der Abschnitt von Poltawa bis Losowa wird von den Piwdenna Salisnyzja, ab Blysnjuky bis zur ukrainischen Grenze wird von der Donezka Salisnyzja durchgeführt. Auf russischer Seite wird der Betrieb durch die Russischen Eisenbahnen, speziell der Sewero-Kawkasskaja schelesnaja doroga unterhalten.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Losowa und Rostow im Jahr 1869 durch die Charkow-Taganrog Eisenbahn eröffnet.
Die Strecke von Poltawa nach Karliwka wurde 1896 durch die Charkow-Nikolajew-Bahn eröffnet, 1897 erfolgte die Eröffnung der Weiterführung bis Krasnohrad und 1901 dann die Strecke nach Losowa, womit die Strecke durchgängig gemacht wurde.

1869 wurde die Charkow-Taganroger Eisenbahn in Kursk-Charkow-Asow-Bahn umbenannt und 1890 verstaatlicht, 1893 ging die Gesellschaft dann in der Kursk-Charkow-Sewastopol-Bahn auf und wurde 1907 zusammen mit der Charkow-Nikolajew-Bahn und anderen Gesellschaften zu den Russischen Südbahnen vereinigt.

1911 erfolgte der Bau der Verbindungsbahn nach Lyman, in den 1930er Jahren wurde die Zweigstrecke nach Komsomolske errichtet.

Seit Sommer 2014 ist der Eisenbahnverkehr zwischen Kostjantyniwka und Horliwka auf Grund des Ukrainekrieges unterbrochen, seit dem 1. April 2016 besteht zwischen Jassynuwata und Uspenskaja eine durch die Volksrepublik Donezk eingerichtete Verbindung.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südbahnen
 Bilder zur Teilstrecke Poltawa–Krasnohrad
 Bilder zur Teilstrecke Krasnohrad–Losowa
 Bilder zur Teilstrecke Losowa–Slawjansk
 Bilder zur Zweigstrecke Slawjansk–Horliwka
 Bilder zur Teilstrecke Slawjansk–Horliwka
 Bilder zur Teilstrecke Horliwka–Ilowajsk
 Bilder zur Teilstrecke Ilowajsk–Kwaschyne
 Bilder zur Zweigstrecke Kutejnykowe–Karakuba/Komsomolske
 Bilder zur Teilstrecke Uspenskaja-Marzewo
 Bilder zur Zweigstrecke Taganrog 1-Taganrog 2
 Bilder zur Teilstrecke Marzewo-Chapry
 Bilder zur Teilstrecke Chapry-Rostow

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke PoltawaRostow
Bahnstrecke PoltawaRostow